Brantôme steht für folgende geographische Begriffe in Frankreich:
 Brantôme, ehemalige französische Gemeinde im Département Dordogne
 Brantôme en Périgord (Brantôme en Périgord), ehemalige französische Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Dordogne
 Brantôme en Périgord, aktuelle französische Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Dordogne

Brantôme ist Teil des Namens von 
 Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, französischen Schriftsteller der Renaissancezeit